Plankner Neugrütt ist der Name folgender Gemeindeteile in Liechtenstein:
 Plankner Neugrütt (Schaan), zur Gemeinde Schaan gehörende, oberhalb von Planken liegende Exklave
 Plankner Neugrütt (Planken), zur Gemeinde Planken gehörende, oberhalb von Planken liegende Exklave

Die beiden Exklaven grenzen unmittelbar aneinander.